En Pologne, Różyce peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Różyce, un village du powiat de Łowicz,
 Różyce, un village du powiat de Zgierz.